Der EFAF Atlantic Cup war ein Europapokalwettbewerb für europäische Vereinsmannschaften im American Football. Er war neben der EFL und dem EFAF Cup der dritte Vereinswettbewerb der European Federation of American Football (EFAF). Er wurde von 2009 bis 2014 ausgetragen. Der Atlantic Cup richtete sich an Teams aus den nordwestlichen EFAF-Mitgliedsländern, der 2009 und 2010 parallel dazu ausgetragene EFAF Challenge Cup war an die Teams der südöstlichen EFAF-Mitglieder gerichtet. 

Nach der Auflösung der EFAF 2014 übernahm die German Football League International die Austragung. Der Wettbewerb wurde bis 2018 als GFL International Atlantic Cup ausgetragen.

Teilnehmer waren Meister bzw. Vizemeister der "kleinen" Footballnationen Niederlande, Belgien, Luxemburg, Irland und Nordirland sowie weitere Teams derer nationalen Ligen. Die vier teilnehmende Mannschaften trugen ein Turnier im K.-o.-System aus.

2009 
 Dublin Rebels 
 Amsterdam Panthers 
 West-Vlaanderen Tribes
 Dudelange Dragons

2010 

 University of Limerick Vikings 
 Lelystad Commanders 
 Brussels Bulls
 Dudelange Dragons

2011 
Die Spiele fanden in Dudelange, Luxemburg, vom 24. Juni bis zum 26. Juni statt.

  Dudelange Dragons
  Brussels Tigers
 sie traten anstelle der Dublin Rebels aus Irland an.
  West Flanders Tribes
  Lelystad Commanders

2012 
Die Spiele fanden in Lelystad, Niederlande vom 23. Juni bis zum 24. Juni statt.

  Luxemburg Steeles
  Brussels Tigers
  Dublin Rebels
  Lelystad Commanders

Quelle:

2013 
Die Spiele fanden in Dublin, Irland vom 29. Juni bis zum 30. Juni statt.

  Belfast Trojans
  Brussels Tigers
  Trinity Dublin College
  Amersfoort Untouchables

Quelle:

2014 
Die Spiele fanden in Brüssel, Belgien vom 6. September bis zum 7. September statt.

  Villneuve d’Ascq Vikings
  Brussels Tigers
  Dublin Rebels
  Hilversum Hurricanes

Quelle:

Weblinks 
 EFAF Atlantic Cup

Einzelnachweise 

Internationaler American-Football-Wettbewerb
Erstveranstaltung 2009
Letzte Veranstaltung 2014
Sportveranstaltung in Europa
European Federation of American Football